-{T|sr:Списак епизода серије DC Суперјунакиње (ТВ серија);sr-ec:Списак епизода серије DC Суперјунакиње (ТВ серија);sr-el:Spisak epizoda serije DC Superjunakinje (TV serija)}-

-{DC}- Суперјунакиње америчка је анимирана телевизијска серија темељена на истоименој медијској франшизи -{DC Comics}--а.

Епизоде

Преглед серије 
Назив сваке епизоде и кратког филма стилизован је као хаштаг друштвених медија.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! colspan="2" rowspan="2"| Сезона
! rowspan="2"| Епизоде
! colspan="2"| Оригинално емитовање
! rowspan="2"|Оригинални емитер
! colspan="2"| Српско емитовање
! rowspan="2"|Српски емитер
|-
! Премијера
! Финале
! Премијера
! Финале
|-
| style="background:#9F1195;"|
| 1.
| 52
| 
| 
| rowspan="2"| -{Cartoon Network}-
| colspan="2"| 
| rowspan="2"| -{HBO Go}-, -{HBO Max}-
|-
! style="background-color: #975936;"|
| 2.
| 
| 
| н. п.
| н. п.
| н. п.
|}

1. сезона (2019–20)

Референце 

DC Суперјунакиње
DC Суперјунакиње